FC Gintra (lt. Viešoji įstaiga – futbolo klubas „Gintra“) is een Litouwse vrouwenvoetbalclub uit Šiauliai.

Erelijst 
vrouwen A lyga (D1)
 Landskampioen: 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Seizoen na seizoen

Bekende (ex-)spelers
  Vestina Neverdauskaitė, (–2021)
  Greta Kaselytė, (–2021)
  Dovilė Gailevičiūtė, (–2021)
  Algimante Mikutaitė, (–2021; 2022–)

Externe link
 Officiële website

Litouwse voetbalclub